Église Sainte-Sévère peut faire référence à différentes églises.

Indre :
 Église Sainte-Sévère de Sainte-Sévère-sur-Indre

Sainte-Severe